długość fizyczna 
 długość geograficzna
 długość fali
 długość ekliptyczna
 długość Plancka
 długość słowa
 długość łuku
 długość całkowita
 długość między pionami

Zobacz też 
 odległość